|-
|44001 Jonquet||1997 RE3|| align=right|13,2|| align=right|3,092|| align=right|0,151|| align=right|4,74|| align=right|5,436||MBA||6. september 1997||Pises||Pises
|-
|(44002)||1997 ST1|| align=right|15,0|| align=right|3,009|| align=right|0,148|| align=right|0,63|| align=right|5,218||MBA||23. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44003)||1997 SZ2|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,143|| align=right|1,25|| align=right|5,561||MBA||23. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(44004)||1997 SS3|| align=right|14,6|| align=right|2,458|| align=right|0,201|| align=right|5,99|| align=right|3,853||MBA||25. september 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|44005 Migliardi||1997 SY3|| align=right|13,5|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|10,00|| align=right|5,165||MBA||25. september 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(44006)||1997 TF17|| align=right|14,5|| align=right|2,415|| align=right|0,260|| align=right|6,35|| align=right|3,753||MBA||6. oktober 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44007)||1997 TA25|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,138|| align=right|1,47|| align=right|5,356||MBA||7. oktober 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(44008)||1997 TN25|| align=right|14,9|| align=right|2,203|| align=right|0,219|| align=right|5,36|| align=right|3,270||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44009)||1997 TB26|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,169|| align=right|5,95|| align=right|5,487||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44010)||1997 UH11|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,302|| align=right|9,72|| align=right|3,590||MBA||29. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(44011)||1997 UH15|| align=right|13,2|| align=right|3,062|| align=right|0,076|| align=right|8,63|| align=right|5,358||MBA||29. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(44012)||1997 UL22|| align=right|15,8|| align=right|2,215|| align=right|0,116|| align=right|3,60|| align=right|3,297||MBA||26. oktober 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(44013)||1997 VB7|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,119|| align=right|8,09|| align=right|4,483||MBA||1. november 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(44014)||1997 WT1|| align=right|14,0|| align=right|2,807|| align=right|0,106|| align=right|3,72|| align=right|4,702||MBA||19. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44015)||1997 WD10|| align=right|14,6|| align=right|2,949|| align=right|0,057|| align=right|3,18|| align=right|5,064||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|44016 Jimmypage||1997 WQ28|| align=right|13,2|| align=right|2,646|| align=right|0,160|| align=right|11,28|| align=right|4,304||MBA||30. november 1997||Rolvenden||M. Armstrong; C. Armstrong
|-
|(44017)||1997 WV35|| align=right|13,4|| align=right|3,205|| align=right|0,105|| align=right|3,73|| align=right|5,738||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44018)||1997 WL36|| align=right|14,6|| align=right|2,331|| align=right|0,207|| align=right|4,57|| align=right|3,558||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44019)||1997 WO39|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,134|| align=right|4,33|| align=right|4,516||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44020)||1997 WS39|| align=right|14,2|| align=right|2,442|| align=right|0,207|| align=right|3,85|| align=right|3,816||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44021)||1997 WU39|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,140|| align=right|16,04|| align=right|4,280||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44022)||1997 WB43|| align=right|14,8|| align=right|3,012|| align=right|0,097|| align=right|7,05|| align=right|5,228||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44023)||1997 WO46|| align=right|14,0|| align=right|2,653|| align=right|0,077|| align=right|2,66|| align=right|4,320||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44024)||1997 WP47|| align=right|14,0|| align=right|2,595|| align=right|0,305|| align=right|4,39|| align=right|4,179||MBA||19. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44025)||1997 XY11|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,093|| align=right|6,50|| align=right|4,590||MBA||6. december 1997||Burlington||T. Handley
|-
|(44026)||1997 YD11|| align=right|12,5|| align=right|3,347|| align=right|0,098|| align=right|17,07|| align=right|6,123||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|44027 Termain||1998 AD|| align=right|14,1|| align=right|2,630|| align=right|0,254|| align=right|12,23|| align=right|4,264||MBA||2. januar 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(44028)||1998 BD1|| align=right|13,2|| align=right|2,687|| align=right|0,123|| align=right|11,94|| align=right|4,403||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44029)||1998 BK4|| align=right|15,9|| align=right|2,259|| align=right|0,212|| align=right|3,82|| align=right|3,395||MBA||21. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44030)||1998 BQ11|| align=right|15,8|| align=right|2,190|| align=right|0,088|| align=right|4,40|| align=right|3,241||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44031)||1998 CO|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,096|| align=right|7,35|| align=right|3,372||MBA||3. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(44032)||1998 CD3|| align=right|16,0|| align=right|2,302|| align=right|0,097|| align=right|3,81|| align=right|3,491||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44033)||1998 CB4|| align=right|15,7|| align=right|2,178|| align=right|0,131|| align=right|1,96|| align=right|3,214||MBA||15. februar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(44034)||1998 DB|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,168|| align=right|2,10|| align=right|3,294||MBA||17. februar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44035)||1998 DM6|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,065|| align=right|8,25|| align=right|3,440||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44036)||1998 DO7|| align=right|16,5|| align=right|2,184|| align=right|0,233|| align=right|1,96|| align=right|3,228||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44037)||1998 DD18|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,191|| align=right|6,21|| align=right|3,411||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44038)||1998 DQ27|| align=right|15,6|| align=right|2,218|| align=right|0,180|| align=right|4,89|| align=right|3,302||MBA||21. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44039)||1998 DS33|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,070|| align=right|2,34|| align=right|3,513||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44040)||1998 DA35|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,086|| align=right|4,41|| align=right|4,159||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44041)||1998 ER1|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,066|| align=right|1,28|| align=right|3,394||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44042)||1998 ES9|| align=right|15,3|| align=right|2,247|| align=right|0,207|| align=right|6,27|| align=right|3,369||MBA||2. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44043)||1998 EW12|| align=right|15,3|| align=right|2,216|| align=right|0,175|| align=right|5,58|| align=right|3,297||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44044)||1998 EE13|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,163|| align=right|5,57|| align=right|3,582||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44045)||1998 EA14|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,158|| align=right|2,53|| align=right|3,296||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44046)||1998 FS1|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,119|| align=right|4,24|| align=right|3,294||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44047)||1998 FL2|| align=right|15,1|| align=right|1,916|| align=right|0,079|| align=right|22,68|| align=right|2,652||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44048)||1998 FF4|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,059|| align=right|7,14|| align=right|3,537||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44049)||1998 FG4|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,183|| align=right|8,10|| align=right|3,595||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44050)||1998 FU11|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,085|| align=right|1,80|| align=right|3,291||MBA||24. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44051)||1998 FP13|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,170|| align=right|6,14|| align=right|3,356||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44052)||1998 FA16|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,147|| align=right|5,33|| align=right|3,591||MBA||28. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44053)||1998 FU20|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,104|| align=right|5,12|| align=right|3,454||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44054)||1998 FR26|| align=right|16,0|| align=right|2,156|| align=right|0,053|| align=right|3,13|| align=right|3,166||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44055)||1998 FC30|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,062|| align=right|14,48|| align=right|4,088||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44056)||1998 FW36|| align=right|15,9|| align=right|2,213|| align=right|0,103|| align=right|2,40|| align=right|3,291||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44057)||1998 FW39|| align=right|16,3|| align=right|2,144|| align=right|0,086|| align=right|4,75|| align=right|3,140||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44058)||1998 FA40|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,098|| align=right|3,27|| align=right|3,276||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44059)||1998 FP40|| align=right|15,4|| align=right|2,229|| align=right|0,174|| align=right|4,09|| align=right|3,328||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44060)||1998 FU42|| align=right|14,6|| align=right|2,201|| align=right|0,175|| align=right|3,76|| align=right|3,266||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44061)||1998 FJ43|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,042|| align=right|4,53|| align=right|3,453||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44062)||1998 FK46|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,121|| align=right|2,50|| align=right|3,310||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44063)||1998 FW50|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,151|| align=right|6,00|| align=right|3,444||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44064)||1998 FN53|| align=right|14,7|| align=right|2,147|| align=right|0,087|| align=right|3,06|| align=right|3,146||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44065)||1998 FU54|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,098|| align=right|7,64|| align=right|3,460||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44066)||1998 FH55|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,078|| align=right|5,41|| align=right|3,351||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44067)||1998 FZ55|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,159|| align=right|4,31|| align=right|3,348||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44068)||1998 FX58|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,061|| align=right|6,68|| align=right|3,441||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44069)||1998 FG61|| align=right|15,4|| align=right|2,173|| align=right|0,119|| align=right|1,31|| align=right|3,204||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44070)||1998 FP61|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,131|| align=right|6,71|| align=right|3,433||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44071)||1998 FR65|| align=right|14,6|| align=right|2,188|| align=right|0,059|| align=right|2,62|| align=right|3,237||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44072)||1998 FS65|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,110|| align=right|2,37|| align=right|3,459||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44073)||1998 FV65|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,138|| align=right|5,92|| align=right|3,457||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44074)||1998 FB66|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,074|| align=right|2,51|| align=right|4,307||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44075)||1998 FB67|| align=right|15,4|| align=right|2,198|| align=right|0,077|| align=right|3,57|| align=right|3,258||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44076)||1998 FT69|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,098|| align=right|2,88|| align=right|3,383||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44077)||1998 FW69|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,127|| align=right|4,87|| align=right|3,461||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44078)||1998 FB70|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|4,47|| align=right|3,434||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44079)||1998 FK71|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,118|| align=right|1,38|| align=right|3,534||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44080)||1998 FQ71|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,141|| align=right|2,62|| align=right|3,540||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44081)||1998 FG75|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,134|| align=right|6,05|| align=right|3,631||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44082)||1998 FH75|| align=right|14,8|| align=right|2,172|| align=right|0,129|| align=right|2,11|| align=right|3,201||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44083)||1998 FZ77|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,098|| align=right|5,93|| align=right|3,396||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44084)||1998 FX78|| align=right|14,8|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|6,77|| align=right|3,418||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44085)||1998 FG80|| align=right|15,4|| align=right|2,302|| align=right|0,133|| align=right|3,71|| align=right|3,492||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44086)||1998 FV83|| align=right|15,2|| align=right|2,211|| align=right|0,084|| align=right|3,81|| align=right|3,288||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44087)||1998 FG99|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,110|| align=right|5,90|| align=right|3,473||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44088)||1998 FW101|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,133|| align=right|6,39|| align=right|3,437||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44089)||1998 FZ101|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,048|| align=right|3,33|| align=right|3,246||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44090)||1998 FT105|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,062|| align=right|3,89|| align=right|3,322||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44091)||1998 FB106|| align=right|15,0|| align=right|2,226|| align=right|0,172|| align=right|5,50|| align=right|3,321||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44092)||1998 FJ106|| align=right|15,2|| align=right|2,274|| align=right|0,149|| align=right|4,34|| align=right|3,427||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44093)||1998 FF109|| align=right|15,7|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|6,34|| align=right|3,504||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44094)||1998 FV109|| align=right|14,6|| align=right|2,239|| align=right|0,144|| align=right|5,39|| align=right|3,350||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44095)||1998 FS113|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,205|| align=right|5,73|| align=right|3,415||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44096)||1998 FJ114|| align=right|14,8|| align=right|2,313|| align=right|0,104|| align=right|5,83|| align=right|3,518||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44097)||1998 FK115|| align=right|14,4|| align=right|2,296|| align=right|0,149|| align=right|5,94|| align=right|3,477||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44098)||1998 FB117|| align=right|14,7|| align=right|2,168|| align=right|0,052|| align=right|3,42|| align=right|3,192||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44099)||1998 FT117|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,120|| align=right|2,88|| align=right|3,390||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44100)||1998 FX117|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,124|| align=right|3,79|| align=right|3,698||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44101)||1998 FT121|| align=right|14,9|| align=right|2,262|| align=right|0,149|| align=right|5,03|| align=right|3,402||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44102)||1998 FY129|| align=right|16,6|| align=right|2,174|| align=right|0,074|| align=right|1,59|| align=right|3,206||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|44103 Aldana||1998 GE1|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,088|| align=right|7,12|| align=right|3,484||MBA||4. april 1998||Teide||R. Casas
|-
|(44104)||1998 GO1|| align=right|14,3|| align=right|2,299|| align=right|0,143|| align=right|8,77|| align=right|3,484||MBA||7. april 1998||Kleť||Klet
|-
|(44105)||1998 GG11|| align=right|15,4|| align=right|2,310|| align=right|0,154|| align=right|5,72|| align=right|3,510||MBA||1. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44106)||1998 HT3|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,147|| align=right|4,21|| align=right|3,461||MBA||19. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44107)||1998 HH4|| align=right|15,1|| align=right|2,419|| align=right|0,129|| align=right|7,58|| align=right|3,762||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44108)||1998 HT4|| align=right|14,7|| align=right|2,258|| align=right|0,062|| align=right|5,90|| align=right|3,392||MBA||20. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44109)||1998 HO5|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,123|| align=right|5,20|| align=right|3,407||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44110)||1998 HT5|| align=right|15,8|| align=right|2,410|| align=right|0,209|| align=right|2,86|| align=right|3,740||MBA||21. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44111)||1998 HN6|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,183|| align=right|3,22|| align=right|3,612||MBA||22. april 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44112)||1998 HS13|| align=right|15,3|| align=right|2,321|| align=right|0,110|| align=right|3,87|| align=right|3,535||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44113)||1998 HH14|| align=right|15,3|| align=right|2,196|| align=right|0,076|| align=right|5,12|| align=right|3,254||MBA||29. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44114)||1998 HN21|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,054|| align=right|4,85|| align=right|3,224||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44115)||1998 HQ23|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,111|| align=right|22,28|| align=right|3,737||MBA||28. april 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44116)||1998 HK26|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,135|| align=right|3,55|| align=right|3,360||MBA||20. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44117)||1998 HL27|| align=right|14,7|| align=right|2,358|| align=right|0,072|| align=right|3,88|| align=right|3,620||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44118)||1998 HB29|| align=right|14,3|| align=right|2,296|| align=right|0,145|| align=right|24,19|| align=right|3,478||MBA||25. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44119)||1998 HN32|| align=right|15,3|| align=right|2,324|| align=right|0,126|| align=right|6,20|| align=right|3,542||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44120)||1998 HU32|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,162|| align=right|2,55|| align=right|3,513||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44121)||1998 HL34|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,156|| align=right|4,10|| align=right|3,389||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44122)||1998 HT34|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,171|| align=right|5,57|| align=right|3,521||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44123)||1998 HC36|| align=right|15,7|| align=right|2,164|| align=right|0,128|| align=right|2,31|| align=right|3,182||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44124)||1998 HM37|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,153|| align=right|2,75|| align=right|3,571||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44125)||1998 HE38|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|3,67|| align=right|3,488||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44126)||1998 HR38|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,134|| align=right|6,30|| align=right|3,492||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44127)||1998 HO43|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,125|| align=right|6,60|| align=right|3,583||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44128)||1998 HU50|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,185|| align=right|3,14|| align=right|3,493||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44129)||1998 HX50|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,189|| align=right|3,75|| align=right|3,347||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44130)||1998 HU51|| align=right|14,2|| align=right|2,362|| align=right|0,210|| align=right|5,19|| align=right|3,630||MBA||30. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44131)||1998 HG53|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,203|| align=right|2,45|| align=right|3,638||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44132)||1998 HL79|| align=right|15,6|| align=right|2,207|| align=right|0,025|| align=right|4,85|| align=right|3,279||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44133)||1998 HL80|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,138|| align=right|4,11|| align=right|3,496||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44134)||1998 HB87|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,231|| align=right|2,21|| align=right|3,524||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44135)||1998 HD88|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,101|| align=right|5,78|| align=right|3,385||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44136)||1998 HW89|| align=right|15,3|| align=right|2,230|| align=right|0,040|| align=right|3,75|| align=right|3,328||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44137)||1998 HD92|| align=right|15,4|| align=right|2,523|| align=right|0,142|| align=right|2,25|| align=right|4,006||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44138)||1998 HG92|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,142|| align=right|6,70|| align=right|3,615||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44139)||1998 HZ92|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,041|| align=right|1,30|| align=right|3,414||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44140)||1998 HK94|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,177|| align=right|1,72|| align=right|3,701||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44141)||1998 HL96|| align=right|15,4|| align=right|2,274|| align=right|0,098|| align=right|5,13|| align=right|3,428||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44142)||1998 HU96|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,252|| align=right|3,63|| align=right|3,526||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44143)||1998 HF98|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,136|| align=right|4,03|| align=right|3,513||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44144)||1998 HG98|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,097|| align=right|4,64|| align=right|3,431||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44145)||1998 HJ101|| align=right|15,4|| align=right|2,368|| align=right|0,241|| align=right|3,23|| align=right|3,644||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44146)||1998 HZ101|| align=right|15,9|| align=right|2,309|| align=right|0,088|| align=right|5,91|| align=right|3,508||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44147)||1998 HB103|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,043|| align=right|7,20|| align=right|3,530||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44148)||1998 HC106|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,141|| align=right|6,83|| align=right|3,364||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44149)||1998 HS106|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|8,66|| align=right|3,655||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44150)||1998 HC108|| align=right|14,3|| align=right|2,215|| align=right|0,101|| align=right|7,29|| align=right|3,295||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44151)||1998 HX110|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,169|| align=right|5,59|| align=right|3,410||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44152)||1998 HN121|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,119|| align=right|7,38|| align=right|3,588||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44153)||1998 HQ121|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,093|| align=right|7,17|| align=right|3,528||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44154)||1998 HZ122|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,105|| align=right|9,33|| align=right|4,537||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44155)||1998 HD123|| align=right|15,2|| align=right|2,200|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|3,263||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44156)||1998 HN123|| align=right|14,7|| align=right|2,328|| align=right|0,140|| align=right|8,96|| align=right|3,552||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44157)||1998 HO123|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,266|| align=right|9,70|| align=right|3,707||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44158)||1998 HN128|| align=right|15,3|| align=right|2,323|| align=right|0,095|| align=right|6,36|| align=right|3,540||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44159)||1998 HV130|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,136|| align=right|2,49|| align=right|4,154||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44160)||1998 HQ134|| align=right|15,3|| align=right|2,183|| align=right|0,119|| align=right|4,81|| align=right|3,225||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44161)||1998 HT139|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,188|| align=right|6,88|| align=right|3,565||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44162)||1998 HC148|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,061|| align=right|7,82|| align=right|3,582||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44163)||1998 HH148|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,171|| align=right|0,96|| align=right|3,582||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44164)||1998 JS|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,160|| align=right|4,59|| align=right|3,419||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44165)||1998 JR1|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,090|| align=right|11,50|| align=right|3,611||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44166)||1998 JF2|| align=right|14,7|| align=right|2,199|| align=right|0,131|| align=right|4,73|| align=right|3,261||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(44167)||1998 JA3|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,069|| align=right|8,22|| align=right|3,632||MBA||1. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44168)||1998 JJ4|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,328|| align=right|9,83|| align=right|3,797||MBA||15. maj 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44169)||1998 KK2|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,280|| align=right|14,74|| align=right|3,859||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44170)||1998 KK7|| align=right|14,9|| align=right|2,249|| align=right|0,113|| align=right|6,69|| align=right|3,372||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44171)||1998 KR8|| align=right|14,6|| align=right|2,438|| align=right|0,147|| align=right|7,34|| align=right|3,807||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44172)||1998 KN9|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,072|| align=right|16,17|| align=right|4,118||MBA||28. maj 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44173)||1998 KH13|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,148|| align=right|4,43|| align=right|3,610||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44174)||1998 KL22|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,141|| align=right|2,24|| align=right|3,348||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44175)||1998 KA29|| align=right|14,3|| align=right|2,237|| align=right|0,180|| align=right|5,52|| align=right|3,346||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44176)||1998 KT30|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,080|| align=right|4,55|| align=right|4,007||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44177)||1998 KX31|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,152|| align=right|2,47|| align=right|3,611||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44178)||1998 KY32|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,190|| align=right|4,41|| align=right|3,686||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44179)||1998 KJ33|| align=right|15,7|| align=right|2,321|| align=right|0,163|| align=right|4,89|| align=right|3,536||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44180)||1998 KE37|| align=right|14,5|| align=right|2,204|| align=right|0,120|| align=right|3,58|| align=right|3,271||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44181)||1998 KA43|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,062|| align=right|10,94|| align=right|5,509||MBA||28. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44182)||1998 KL44|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,115|| align=right|8,64|| align=right|3,767||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44183)||1998 KQ45|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,106|| align=right|2,89|| align=right|3,453||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44184)||1998 KZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,398|| align=right|0,121|| align=right|2,73|| align=right|3,713||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44185)||1998 KH54|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,173|| align=right|9,26|| align=right|3,829||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44186)||1998 KX55|| align=right|14,5|| align=right|2,404|| align=right|0,143|| align=right|9,25|| align=right|3,726||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44187)||1998 KC56|| align=right|13,5|| align=right|2,348|| align=right|0,133|| align=right|12,30|| align=right|3,597||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44188)||1998 KJ58|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,071|| align=right|4,98|| align=right|3,442||MBA||21. maj 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44189)||1998 KW61|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,226|| align=right|1,24|| align=right|3,696||MBA||24. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44190)||1998 KD63|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,154|| align=right|3,84|| align=right|3,643||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44191)||1998 LF2|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,145|| align=right|7,10|| align=right|3,609||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44192)||1998 ME2|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,183|| align=right|14,00|| align=right|4,040||MBA||18. junij 1998||Mt. Hopkins||C. W. Hergenrother
|-
|(44193)||1998 MW2|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,099|| align=right|6,35|| align=right|3,693||MBA||16. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44194)||1998 MQ7|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,147|| align=right|14,21|| align=right|4,052||MBA||19. junij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(44195)||1998 MW7|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,253|| align=right|9,09|| align=right|4,062||MBA||19. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44196)||1998 ML9|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,133|| align=right|7,07|| align=right|3,488||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44197)||1998 MX15|| align=right|13,7|| align=right|2,609|| align=right|0,121|| align=right|14,49|| align=right|4,214||MBA||17. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44198)||1998 MP24|| align=right|14,8|| align=right|2,516|| align=right|0,174|| align=right|2,20|| align=right|3,991||MBA||25. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(44199)||1998 MU24|| align=right|14,5|| align=right|2,560|| align=right|0,317|| align=right|17,41|| align=right|4,094||MBA||23. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44200)||1998 MJ25|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,321|| align=right|2,06|| align=right|3,778||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44201)||1998 MS28|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,244|| align=right|10,77|| align=right|4,594||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44202)||1998 MJ32|| align=right|14,9|| align=right|2,380|| align=right|0,174|| align=right|11,56|| align=right|3,671||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44203)||1998 MN34|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,248|| align=right|7,27|| align=right|3,659||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44204)||1998 MJ35|| align=right|14,2|| align=right|2,545|| align=right|0,164|| align=right|10,71|| align=right|4,059||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44205)||1998 MY45|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,197|| align=right|3,92|| align=right|3,771||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44206)||1998 OM|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,158|| align=right|13,41|| align=right|4,224||MBA||17. julij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44207)||1998 OJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,193|| align=right|12,05|| align=right|4,174||MBA||21. julij 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(44208)||1998 OY6|| align=right|13,7|| align=right|2,621|| align=right|0,093|| align=right|11,65|| align=right|4,243||MBA||20. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44209)||1998 OH7|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,179|| align=right|7,91|| align=right|4,525||MBA||28. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44210)||1998 OX10|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,211|| align=right|2,80|| align=right|4,205||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44211)||1998 OC12|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,178|| align=right|3,42|| align=right|4,038||MBA||23. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44212)||1998 OJ12|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,138|| align=right|3,74|| align=right|4,183||MBA||29. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44213)||1998 OZ13|| align=right|14,1|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|13,25|| align=right|4,207||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44214)||1998 OC14|| align=right|14,1|| align=right|2,706|| align=right|0,140|| align=right|12,48|| align=right|4,451||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(44215)||1998 OX14|| align=right|13,1|| align=right|2,585|| align=right|0,137|| align=right|12,50|| align=right|4,156||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|44216 Olivercabasa||1998 PH|| align=right|13,9|| align=right|2,644|| align=right|0,195|| align=right|13,92|| align=right|4,299||MBA||4. avgust 1998||Teide||E. Vigil; F. Casarramona
|-
|(44217)||1998 PO1|| align=right|13,0|| align=right|2,582|| align=right|0,062|| align=right|13,63|| align=right|4,149||MBA||12. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44218)||1998 QO1|| align=right|14,0|| align=right|2,638|| align=right|0,152|| align=right|8,64|| align=right|4,284||MBA||17. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(44219)||1998 QB3|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,092|| align=right|31,25|| align=right|4,499||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44220)||1998 QT7|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,222|| align=right|4,21|| align=right|3,797||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44221)||1998 QK8|| align=right|14,0|| align=right|2,615|| align=right|0,149|| align=right|14,55|| align=right|4,229||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44222)||1998 QG9|| align=right|13,9|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|7,96|| align=right|4,612||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44223)||1998 QH10|| align=right|14,0|| align=right|2,535|| align=right|0,059|| align=right|7,77|| align=right|4,036||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44224)||1998 QP10|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,284|| align=right|9,71|| align=right|3,711||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44225)||1998 QY10|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,132|| align=right|2,73|| align=right|4,015||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44226)||1998 QZ11|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,186|| align=right|10,77|| align=right|4,121||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44227)||1998 QP14|| align=right|13,3|| align=right|2,474|| align=right|0,110|| align=right|13,67|| align=right|3,891||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44228)||1998 QT16|| align=right|14,9|| align=right|2,550|| align=right|0,203|| align=right|3,28|| align=right|4,071||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44229)||1998 QH22|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,040|| align=right|9,12|| align=right|4,450||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44230)||1998 QS22|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,105|| align=right|4,46|| align=right|4,304||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44231)||1998 QE25|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,177|| align=right|12,06|| align=right|4,052||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44232)||1998 QJ28|| align=right|13,2|| align=right|2,761|| align=right|0,182|| align=right|33,59|| align=right|4,587||MBA||25. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44233)||1998 QM28|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,079|| align=right|0,30|| align=right|4,310||MBA||26. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44234)||1998 QE29|| align=right|13,8|| align=right|2,700|| align=right|0,191|| align=right|11,72|| align=right|4,435||MBA||26. avgust 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(44235)||1998 QL31|| align=right|15,0|| align=right|2,490|| align=right|0,095|| align=right|4,57|| align=right|3,927||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44236)||1998 QA33|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,127|| align=right|2,79|| align=right|4,135||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44237)||1998 QC33|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,125|| align=right|14,37|| align=right|4,285||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44238)||1998 QV33|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,208|| align=right|1,90|| align=right|3,821||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44239)||1998 QR34|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,175|| align=right|5,70|| align=right|4,134||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44240)||1998 QB35|| align=right|13,8|| align=right|2,534|| align=right|0,121|| align=right|13,11|| align=right|4,034||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44241)||1998 QU36|| align=right|14,2|| align=right|2,768|| align=right|0,109|| align=right|9,06|| align=right|4,604||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44242)||1998 QB37|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,138|| align=right|4,98|| align=right|4,084||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44243)||1998 QN37|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|4,033||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44244)||1998 QP38|| align=right|14,6|| align=right|2,660|| align=right|0,279|| align=right|7,81|| align=right|4,337||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44245)||1998 QG40|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,234|| align=right|8,18|| align=right|4,144||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44246)||1998 QQ40|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,098|| align=right|14,73|| align=right|4,136||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44247)||1998 QR40|| align=right|14,6|| align=right|2,707|| align=right|0,133|| align=right|4,06|| align=right|4,453||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44248)||1998 QT41|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,158|| align=right|4,21|| align=right|4,221||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44249)||1998 QH42|| align=right|13,6|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|13,90|| align=right|4,189||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44250)||1998 QT42|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,150|| align=right|4,25|| align=right|4,169||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov